Voz d'Amor (Voz de Amor em português) é um disco da intérprete caboverdeana Cesária Évora, editado em 2003.  O álbum venceu uma Prémio de Grammy (Grammy Award) por Mais Álbum de Música do Mundo Comtemporanea.

Canções 
 "Isolada"
 "Velocidade"
 "Amdjer De Nos Terra"
 "Beijo Roubado"
 "Djarmai Di Meu"
 "Monte Cara"
 "Ramboia"
 "Jardim Prometido"
 "Nha Coracao Tchora"
 "Saia Travada"
 "Pomba"
 "Mar De Canal"
 "Milca Ti Lidia"
 "Voz D'Amor" (Voz de Amor)

Notas

Ligações externas
[ Voz d'Amor] à Allmusic 

Álbuns de Cesária Évora
Álbuns de 2003